Hagsbach ist ein Ortsname:
 Hagsbach (Mühlenbach), Zinken der Gemeinde Mühlenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Hagsbach ist ein Gewässername:
 Hagsbach (Rems), linker Zufluss der Rems bei Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg